Een plaats in Frankrijk nabij Parijs: Versailles
Kasteel van Versailles aldaar

Verdragen:
Verdrag van Versailles (1768), een verdrag gesloten op 15 mei 1768 in Versailles tussen de Republiek Genua en Frankrijk
Verdrag van Versailles (1919), een verdrag tussen Duitsland en de Entente en het belangrijkste van de vijf in voorsteden van Parijs in 1919/20 gesloten verdragen, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd 

Een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
Versailles (Illinois)
Versailles (Indiana)
Versailles (Kentucky)
Versailles (Missouri)
Versailles (Ohio)
Versailles (Pennsylvania)

Overig:
Versailles (Franse band), een voormalige Franse muziekgroep
Versailles (Lancen), een compositie voor harmonieorkest van de Franse componist Serge Lancen
Versailles (nummer), een nummer van het Franse samenwerkingsproject White Soxx
Versailles (huis), een megavilla in Windermere, Florida
Versailles (televisieserie), een Frans-Canadese televisieserie uit 2015
The Queen of Versailles, een documentaire uit 2012 van regisseuse Lauren Greenfield
Versailles (trein)